

Patronymie
 André-Marie Mbida (1917-1980), était un homme d’État camerounais.
 Marguerite Mbida (1928-1993), est une femme opposante au régime camerounais dans les années 1960.
 Louis-Tobie Mbida (1956-), est un homme politique camerounais.
 Anicet Mbida (-), présentateur de télévision.

Voir aussi
 Grégoire M'Bida est un ancien footballeur camerounais.